(), née en 1829 et décédée le  à Tananarive, est une reine malgache. Elle règne sur le royaume de Madagascar de 1868 à 1883, sous l'influence de son Premier ministre et époux Rainilaiarivony. Cette période est marquée par une poursuite rapide de l'occidentalisation du pays.

Biographie

Origines et succession 
Née Ramoma, elle devient  au décès de sa première cousine, la reine Rasoherina. Veuf de la précédente souveraine, le Premier ministre, Rainilaiarivony, conformément à un arrangement ethnique (il appartient à la classe Hova, roturiers) reste en poste et épouse la nouvelle reine.

La politique d'européanisation qu'il mène depuis 1863 trouve son apogée avec la conversion du couple à la religion chrétienne protestante que le couronnement de la souveraine en « reine chrétienne » amène de facto à déclarer religion d'État. La rupture avec la politique relativement autarcique de  (qui règne de 1828 à 1861) est palpable.

Une occidentalisation accrue 
Les manifestations de l'européanisation du royaume sont ainsi surtout religieuses. Outre la religion officielle, l'installation des missionnaires britanniques est favorisée et par conséquent la construction d'établissement scolaires. Les Britanniques présents sur place sont autorisés à publier une revue scientifique, l'Antananarivo Annual. La capitale, Tananarive, se dote de grands édifices et le pavement des rues est réalisé.

Pourtant, le choix diplomatique d'être plus conciliant avec l'Occident s'accorde mal avec le phénomène européen de colonisation et finit par attiser les ambitions françaises, malgré les tentatives de la monarchie de contrecarrer cette influence grandissante en jouant la carte britannique.

Ascendance

Voir aussi

Notes et références

Bibliographie 
 Nicolas Martin, Symboles royaux et rivalités à la cour de Radama II, Antananarivo, 2021.
 Dominique Ranaivoson, Madagascar : dictionnaire des personnalités historiques, Sépia, Saint-Maur-des-Fossés ; Tsipika, Antananarivo, 2011 (),  .

Articles connexes 
 Histoire de Madagascar
 Liste de femmes monarques
 Liste des monarques Imerina
 Esclavage à Madagascar, abolition en 1877, affranchissement officiel des Masombika (ou Makoa)

Liens externes 

 

Naissance en 1829
Décès en juillet 1883
Souverain malgache
Personnalité féminine malgache
Histoire de Madagascar
Reine du XIXe siècle
Décès à Antananarivo
Monarque du XIXe siècle en Afrique
Personnalité malgache du XIXe siècle